Харальд Хаусвальд (, род. , , ГДР) — немецкий фотограф, прославившийся как повседневными историями, так и фотографиями Берлина. Один из основателей фотоагентства OSTKREUZ.

Публикации 
 1987 Berlin-Ost Die andere Seite einer Stadt. Piper Verlag München 1987;
 1989 Harenberg Verlag Dortmund 1989:
 1990 BasisDruck, Berlin 1990. ISBN 978-3-86163-006-7
 1998 Die DDR wird 50 — Texte und Fotografien. Aufbau-Verlag, Berlin 1998. ISBN 978-3-351-02479-6
 1998 Die dritte Halbzeit — Hooligans in Berlin-Ost. Verlag Thomas Tilsner, Berlin 1998. ISBN 978-3-940213-01-3
 1999 Seitenwechsel — Fotografien 1979—1999. Aufbau-Verlag, Berlin 1999. ISBN 978-3-351-02489-5
 2005 Ost-Berlin Leben vor dem Mauerfall. Jaron-Verlag, Berlin 2005. ISBN 978-3-89773-522-4
 2006  Gewendet — Vor und nach dem Mauerfall. Jaron-Verlag, Berlin 2006. ISBN 978-3-89773-532-3
 2007 Alexanderplatz — Fotografische und literarische Erinnerungen. Jaron-Verlag, Berlin 2007. ISBN 978-3-89773-568-2
 2008 Ultras Kutten Hooligans — Fußballfans in Ost-Berlin (mit Frank Willmann). Jaron-Verlag, Berlin 2008. ISBN 978-3-89773-588-0

Примечания

Ссылки 
 Цветные мгновения из ГДР — Deutsche Welle
 Официальный сайт